Uliastai () ist die Hauptstadt der mongolischen Provinz Dsawchan im westlichen Teil des Landes, rund 1115 km von der Hauptstadt Ulaanbaatar entfernt. Mit 24.276 Einwohnern im Jahr 2000 war die Stadt eine der zehn größten des Landes. 2005 lag die Einwohnerzahl bei nur noch 15.742 Einwohnern.

Verkehr 
Uliastai besitzt einen alten und einen neuen Flughafen. Der alte Flughafen hat zwei unbefestigte Pisten und wurde 2002 durch einen neuen 30 km westlich der Stadt ersetzt. Dieser Flughafen heißt Donoi und wird auch so in nationalen Flugplänen geführt. Von hier aus werden regelmäßige Flugverbindungen nach Ulaanbaatar unterhalten. Momentan (April 2007) wird mittwochs und samstags geflogen, meist am Samstag mit Zwischenstopp in Tosontsengel.

Klimatabelle 

Ort in der Mongolei
 
Gegründet 1733